Das Light n’ Lively Doubles 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Wesley Chapel (Florida). Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 25. bis 28. März 1993 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Wesley Chapel (Florida)